Duets II – album di Frank Sinatra
Duets II – album di Tony Bennett